Flying Cloud ist der Name folgender Schiffe:

 Flying Cloud (Schiff, 1851), 1851 gebauter Klipper des Schiffbauers Donald McKay
 Flying Cloud (Schiff, 1935), ein ehemaliger Passagiersegler von Windjammer Barefoot Cruises
 Flying Cloud, früherer Name der Fantome, 1927 erbaute Viermast-Barkentine